Die Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet umfasst, da zum heutigen Zeitpunkt kein aktiver Bergbau stattfindet, nur stillgelegte Bergwerke, unterteilt in die jeweiligen, heutigen Bundesländer, Kreise sowie die dortigen Städte und Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden.

Erz- und Schieferbergwerke

Lahn-Dill-Kreis

Aßlar

Bischoffen

Braunfels

Breitscheid

Dietzhölztal

Dillenburg 
Hauptort Dillenburg

Driedorf

Ehringshausen

Eschenburg

Greifenstein

Haiger

Herborn

Hohenahr

Hüttenberg

Lahnau

Leun

Mittenaar

Siegbach

Sinn

Solms

Wetzlar

Landkreis Gießen

Biebertal

Langgöns 
siehe Langgöns in (Liste von Bergwerken im Taunus)

Linden

Schöffengrund

Wettenberg

Landkreis Limburg-Weilburg 
Die westliche Grenze des Lahn-Dill-Gebiets ist nur unscharf abgegrenzt.
Der Vollständigkeit halber sind hier Gruben bis um das nördlich der Lahn liegende Limburger Gebiet aufgeführt, auch wenn die Grenze evtl. schon bei Beselich oder gar den westlichen zu Weilburg gehörenden Ortschaften gezogen werden könnte.

Beselich

Brechen 
siehe Brechen in (Liste von Bergwerken im Taunus)

Dornburg

Elbtal

Elz

Hadamar

Limburg an der Lahn

Löhnberg

Mengerskirchen

Merenberg

Runkel

Villmar

Weilburg

Weilmünster 
siehe Weilmünster in (Liste von Bergwerken im Taunus) (ca. 50 Gruben)

Weinbach

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Angelburg

Bad Endbach

Battenberg

Biedenkopf

Breidenbach

Dautphetal

Gladenbach

Hatzfeld

Steffenberg

Siegen-Wittgenstein

Bad Laasphe

Burbach 
Der Hickengrund entwässert in die Dill, daher werden die Gruben im Hickgrund, zumindest in dieser Liste, hinzugezählt.
Das zuständige Bergrevier war das Bergrevier Burbach.

Kohlebergwerke 
Soweit nicht anders vermerkt handelt es sich in der folgenden Liste um Braunkohlebergwerke.

Alle Braunkohlebergwerke auf dem Westerwald sind zusammen in einer Liste zu finden:

Lahn-Dill-Kreis

Breitscheid

Driedorf

Haiger

Herborn

Landkreis Limburg-Weilburg

Beselich

Dornburg

Waldbrunn

Siegen-Wittgenstein

Burbach 
Der Hickengrund entwässert in die Dill, daher werden die Gruben im Hickgrund, zumindest in dieser Liste, hinzugezählt.
Das zuständige Bergrevier war das Bergrevier Burbach.

Nutzung dieser Liste offline 
Zur mobilen und offline Nutzung können alle Koordinaten als KML-Datei, bzw. als GPX-Datei heruntergeladen werden.

Siehe auch 
 [ Karte mit allen Koordinaten]
 Lahn-Dill-Gebiet
 Bergrevier Dillenburg
 Liste von Bergwerken im Siegerland
 Liste von Braunkohlebergwerken auf dem Westerwald
 Liste von Bergwerken im Vogelsberg
 Liste von Bergwerken in der Eifel
 Liste von Bergwerken im Taunus

Literatur 
 Rolf Georg, Rainer Haus, Karsten Porezag (Hrsg.): Eisenerzbergbau in Hessen, 1986, ISBN 978-3-925619-01-4.
 Ernst Frohwein: Beschreibung des Bergreviers Dillenburg, Bonn 1885. Digitalisat (PDF; 39 MB) abgerufen am 31. Mai 2017.

Einzelnachweise 

Liste (Bergwerke)
!
Bergbau nach Region
!